CFU est un sigle signifiant :
 Championnat de France universitaire ;
 Comité français Unimarc ;
 Caribbean Football Union ;
 Colony-forming unit (en français, Unité formant colonie).

CFU est un code signifiant :
 Aéroport de Corfou, selon le code IATA.

Code IATA des aéroports